Sele eller Sélé kan syfta på:

 Barnsele – en säkerhetsanordning för barn
 Säkerhetssele – skyddsutrustning för att hejda fall 
 Klättersele – som används vid klättring.
 Hästsele – för hästar, används vid dragarbete.
Hundsele – en sele som används istället för halsband på hundar, se koppel (remtyg)
 -sel/-sele – ett svenskt ortnamnsefterled

Geografi

Italien 

 Sele (flod), vattendrag, Fiume Sele,

Kongo-Kinshasa 

 Nsele, flod,

Se även
 Seldon

Robotskapade Italienförgreningar